Der englische Begriff  Drive-by (engl. sinngemäß: „im Vorüberfahren“ oder „im Vorbeifahren“) bezeichnet:
 als Kurzform Drive-by-Shooting, eine Attentatsmethode mit Feuerwaffen aus einem fahrenden Fahrzeug
 den US-amerikanischen Dokumentarfilm Drive-by Shooting von 1994
 in der Informatik:
 Drive-by-Pharming, Manipulation eines Heim-Routers mit Hilfe einer präparierten Webseite um künftige Internetzugriffe umzuleiten.
 Drive-by-Download, Malware-Angriff auf einen Computer über eine präparierte Webseite
 das Lied Drive By (Lied) der US-amerikanischen Band Train

Siehe auch:
 Drive-by-Wire, in der Fahrzeug- und Steuertechnik das Fahren oder Steuern von Fahrzeugen ohne mechanische Kraftübertragung der Bedienelemente